het via een touw afdalen van een hoog object, zie abseilen (met name gebruikt in het Vlaams (taalgebied)
 een betalingsherinnering, zie aanmaning (met name gebruikt in het Vlaams taalgebied)
 de Duitse componist Hermann Rappel